Dear Lord and Father of Mankind (1884), een Amerikaanse hymne naar een gedicht van John Greenleaf Whittier
 Good Night, Dear Lord (1958), een muziekalbum van de Amerikaanse zanger Johnny Mathis
 Dear Lord (The Cats) (1975), kerstlied van The Cats